Тюльпа — фамилия.

 Тюльпа, Виталий Александрович (род. 1986) — казахстанский футболист, защитник.
 Тюльпа, Леонид Матвеевич (1922—1994) — советский и украинский архитектор.